DJF eller djf har flere betydninger:
 Dansk Jernbaneforbund
 Dansk Jazzmusiker Forening
 Djiboutisk franc